Folli ist der Familienname folgender Personen:

 Cecilio Folli (1614–1682), italienischer Anatom
 Sebastiano Folli (1568/1569–1621), italienischer Maler

Siehe auch:
 Folly